Goff kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Picos Goff,

USA 

 Goff, Kansas, ort, Nemaha County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar